Чемпионат Испании по футболу среди женщин 2021/22 () — 34-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1988 году. Чемпионский титул в 7-й раз взяла «Барселона».

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Распределение команд по автономным сообществам

Примечания 

Женский футбол в Испании
Спорт в Испании в 2021 году
Спорт в Испании в 2022 году